Biografies:
 Huguet de Mataplana (1174?-1213), marquès de Mataplana, noble català i trobador 
 Antoni Huguet Regué (Barcelona, 1862 - Reus, 1937), polític reusenc 
 Antoni Huguet Rovira (Banyeres del Penedès, 1916 – Barcelona, 2003), copilot de ral·lis i oficial de cursa català 
 Cristòfol Huguet Sintes (Es Mercadal, 1945), polític menorquí 
 Damià Huguet Roig (Campos, Mallorca, 1946 - 1996), poeta i editor mallorquí 
 Emili Huguet i Figueras (Ivars d'Urgell, 1921 - Caracas, 2003), futbolista català de la dècada de 1940 
 Emili Huguet i Serratacó o Huguet del Villar (Granollers, 1871 - Rabat, Marroc, 1951), naturalista i geògraf
 Enric Huguet (Barcelona, 1928), cartellista i dissenyador català 
 Gabriel Huguet i Ballester, empresari i polític mallorquí fill del poeta Damià Huguet 
 Gaetà Huguet i Segarra (Castelló de la Plana, 1882 - 1959), empresari, polític i mecenes valencià 
 Jaume Huguet (Valls, 1412 - Barcelona, 1492), pintor gòtic català 
 Jaume Huguet i Garcia (Montcada i Reixac, 1959), futbolista català de la dècada de 1980 
 Jesús Huguet, diversos personatges 
 Joan Huguet i Rotger (Ferreries, 1954), polític menorquí del Partit Popular 
 Josefina Huguet i Salat (Barcelona, 1871 - 1950), soprano lleugera o coloratura catalana
 Josep Huguet i Biosca (Manresa, 1951), polític català, conseller d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya
 Gaspar Huguet (Reus, segles XVII - XVIII), historiador català 
 Llorenç Huguet Rotger (Ferreries, Menorca, 1953), matemàtic menorquí, professor d'informàtica i rector de la Universitat de les Illes
 Mari Pau Huguet (Estopanyà, Ribagorça, 1963), presentadora de televisió catalana amb una trajectòria professional molt vinculada a Televisió de Catalunya 
 Mònica Huguet i Esteras (Barcelona, 1962), periodista, actriu i presentadora de televisió catalana
 Oleguer Huguet Ferré (Vilaplana, 1914-Reus, 1996), escriptor i poeta català 
 Pere Huguet i Puigderrajols (Banyoles, 1886 - Barcelona, 1953), metge català i polític del Partit Republicà Radical 
 Pere Huguet Ribes (Reus, 1921 - 2003), advocat i polític català
 Pere Lluís Huguet i Tous (Reus, 1962), advocat i polític català
 Rogel·li Huguet i Tagell (Barcelona, 1882 – 1956)
 Roger Huguet Abillar (Barcelona, 1963), empresari estatunidenc d'origen català amb doble nacionalitat
 Sonia Huguet (Saint-Avold, Mosel·la, 1975), ciclista francesa 
 Ximo Huguet Lecha (Onda, 1981), polític valencià que fou l'alcalde d'Onda entre 2015 i 2019 
 Yann Huguet (L'Esparra de Medoc, 1984), ciclista francès professional des del 2007 fins al 2013 
 Miscel·lània:
 Casa Huguet (Torredembarra), al Tarragonès 
 Fundació Huguet, entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció del valencianisme cultural, especialment pel que fa a la difusió del valencià
 Taller dels Huguet-Vergós, família de pintors catalans dels segles XV i XVI que desenvoluparen llur activitat a la ciutat de Barcelona